Le Lampo (destroyer) peut faire référence à 2 destroyers de la Marine royale italienne (en italien : Regia Marina). 
 Lampo (1899) de la classe Lampo lancé en 1899
 Lampo (1931) de la classe Folgore lancé en 1931